Název Rýchory má více objektů:

 Rýchory (hřeben) – horský hřbet v Krkonoších
 Rýchory (geomorfologický okrsek) – geomorfologická jednotka nesoucí jméno jednoho z hřebenů
 Rýchory (Žacléř) – horská osada
 Rýchory (přírodní památka) – přírodní památka na hřebenu Rýchor
 Naučná stezka Rýchory - naučná stezka obsluhující vrcholové partie hřbetu